Fender — американская компания, производящая электрические и акустические гитары, музыкальное оборудование. Занимает одно из лидирующих мест на рынке музыкальных инструментов.

Краткая история 
Компания «Fender Musical Instruments Corporation» основана Лео Фендером (Clarence «Leo» Fender) в Калифорнии в 1946 году.

В 1950 году была выпущена электрогитара Fender Esquire с одним звукоснимателем. На основе этой гитары в 1951 году разработана Fender Broadcaster с двумя звукоснимателями. Эта гитара была переименована в Telecaster и сегодня является одной из самых популярных гитар среди профессиональных музыкантов.

В этом же году Лео Фендер изобрёл первую в истории массовую электрическую бас-гитару Fender Precision Bass, которая и в наши дни является для многих музыкантов и производителей эталоном бас-гитары.

В 1954 году Fender выпустил свой первый Stratocaster — легендарную гитару, которая произвела настоящую революцию в мире музыки. Форма этой гитары определила тенденции производства гитар на многие годы вперёд.

В последующие годы были разработаны несколько моделей гитар, большинство из которых производится и в наше время:
 1958 — Fender Jazzmaster,
 1960 — Fender Jazz Bass,
 1961 — Fender Bass V,
 1961 — Fender Bass VI,
 1962 — Fender Jaguar,
 1964 — Fender Mustang,
 1965 — Fender Coronado,
 1987 — Fender Performer,
 1993 — Fender Prodigy,
 1994 — Fender Jag-Stang,
 1995 — Fender Roscoe Beck Bass,
 2005 — Fender Jaguar Baritone Custom.

В 1987 году компания Fender открывла фабрику в 180 милях к югу от Лос-Анджелеса в Энсенаде (Мексика). Там начали производство стандартных моделей гитар, продаваемых по невысоким ценам. На американском же заводе было оставлено производство дорогих моделей высокого качества и начал работу Fender Custom Shop — подразделение, изготавливающие элитные инструменты, гитары на заказ, переиздания классических моделей Fender и подписные модели известных музыкантов.

В 1991 году Лео Фендер умер от осложнений, вызванных болезнью Паркинсона.

В 2006 году Fender отпраздновал своё 60-летие. 
В октябре 2007 года Fender и Kaman объявили о том, что компания Fender приобретает основанное в 1966 году подразделение Kaman Music Corporation за 117 млн долларов.

Ссылки 
 Официальный сайт Fender Musical Instruments Corporation

Электрогитары Fender
Производители музыкальных инструментов США
Производители гитар США
Производители гитарных усилителей
Производители скрипок
Производители ударных музыкальных инструментов
Бывшие дочерние компании CBS Corporation
Экономика Аризоны